Miroslav Štěpánek je jméno více osob:

 Miroslav Štěpánek (1923–2005) – český režisér, výtvarník, scenárista
 Miroslav Štěpánek (historik) (1934–2005) – český historik, archeolog, encyklopedista
 Miroslav Štěpánek (fotbalista) (* 1990) – český fotbalista

Související články 
 Štěpánek